Candiwulan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Candiwulan, Banjarnegara, by, Jawa Tengah, 
 Candiwulan, Kebumen, by, Jawa Tengah, 
 Candiwulan, Adimulyo, by, Jawa Tengah, 
 Candiwulan, Purbalingga, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar